Дисциплината 100 м гръб при мъжете от Летните олимпийски игри 2012 се проведе на 29 и 30 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Източници 

100 м гръб (мъже)